Le Petit Poucet, conte de Charles Perrault paru avec les Contes de ma mère l'Oie en 1697, a donné lieu à diverses adaptations et usages :

Cinéma
 Le Petit Poucet, un film produit par Pathé Frères, sorti en 1901
 Le Petit Poucet, un film de Vincent Lorant-Heilbronn, sorti en 1905
 Le Petit Poucet, un film de Segundo de Chomon, sorti en 1909 ;
 Le Petit Poucet, un film de Louis Feuillade, sorti en 1912 ;
 Le Petit Poucet, un film de Robert Boudrioz, sorti en 1920 ;
 Le Petit Poucet, un film de Michel Boisrond sorti en 1972 ;
 Le Petit Poucet, un film d'Olivier Dahan sorti en 2001 ;
 Le Petit Poucet, bande originale de ce film ;
 Le Petit Poucet, un film de Marina De Van sorti en 2011 ;
Théâtre

 Le Petit poucet, comédie musicale en cinq actes de Thérèse Lenôtre d'après Charles Perrault, Théâtre du Petit-Monde 1930
Littérature
 Le Petit Poucet, comédie de Dumanoir et de Clairville (le Général Tom Thumb en Poucet), 1845 ;
 La Fugue du Petit Poucet, un conte pour enfants écrit par Michel Tournier en 1979 ;

Gastronomie
 Au Petit Poucet, un restaurant spécialisé dans la nourriture traditionnelle québécoise.

Sport
 Le terme Petit Poucet désigne  lors de l'épreuve de la coupe de France de football, l'équipe de division inférieure (généralement au-delà du national) qui réussit le plus beau parcours (ex: le Calais Racing Union football club lors de la Coupe de France de football 1999-2000).

Télévision
 Le Petit Poucet, un téléfilm de Jean-Paul Carrère diffusé en 1954
 Saison 6 des Experts#Épisode 122 : Petit Poucet

Voir aussi 
 Les Petits Poucets, film français de Thomas Bardinet (2008)
 Poucet, une section de la ville belge d'Hannut, située en Région wallonne dans la province de Liège.
 Petite Poucette, essai publié par le philosophe français Michel Serres en 2012 aux éditions Le Pommier.

Notes et références